Григино — название нескольких населённых пунктов:
 Григино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Григино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Григино — деревня в Лесном районе Тверской области.